

Топоніми 
 Повіт Като
 Като (Хьоґо)

Персоналії 
Японське прізвище
 Като Дзьодзі — японський ковзаняр.
 Като Кійомаса — японський державний і військовий діяч, самурайський полководець періоду Адзуті-Момояма.
 Като Куніо — японський режисер-мультиплікатор.
 Като Савао — японський гімнаст, восьмиразовий олімпійський чемпіон.

Японські прізвища